Die Oberste Liga 1995 war die vierte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 1. April und endete am 26. Oktober 1995. Meister wurde erstmals Spartak-Alanija Wladikawkas.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Erstmals wurde nach der Drei-Punkte-Regel gespielt. Aufgrund der Aufstockung der Liga auf 18 Mannschaften für die nachfolgende Spielzeit musste mit Dinamo-Gasowik Tjumen nur ein Team absteigen.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  14 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1994:
 Spartak Moskau
 Dynamo Moskau
 Lokomotive Moskau
 Rotor Wolgograd
 Spartak-Alanija Wladikawkas
 Kamas Nabereschnyje Tschelny
 Tekstilschtschik Kamyschin
 Lokomotive Nischni Nowgorod
 Schemtschuschina Sotschi
 ZSKA Moskau
 Torpedo Moskau
 Dinamo-Gasowik Tjumen
 Krylja Sowetow Samara
 Uralmasch Jekaterinburg

Die beiden Aufsteiger:
 Tschernomorez Noworossijsk
 Rostselmasch Rostow

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1995
Premjer-Liga-Saison